David Taylor kan syfta på:

Personer
David Taylor (snookerspelare), engelsk snookerspelare född 1943.
David Taylor (fotbollsspelare), walesisk fotbollsspelare född 1965.
David Taylor (skådespelare), nyzeeländsk skådespelare född 1982.
Switch (DJ), David James Andrew Taylor, brittisk musiker